Turtle (englisch für „Schildkröte“) steht für:

 Turtle (U-Boot), ein U-Boot von 1776
 Turtle (DSV-3), ein Tiefsee-U-Boot von 1968
 Turtle, englischer Deckname für ein deutsches U-Boot-Funkschlüsselnetz im Zweiten Weltkrieg, siehe Medusa (Schlüsselnetz)
 Turtle F2F, ein p2p-Instant-Messenger zum Tauschen von Dateien über geprüfte Freundeskontakte
 Turtle-Grafik, eine Methode, Computergrafiken zu erstellen
 Turtle (Syntax), eine Syntax für RDF-Daten
 Turtle Beach, US-amerikanischer Elektronikhersteller 
 Turtle Entertainment, Betreiber der Electronic Sports League
 Turtle Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Turtle Rock, Klippenfelsen in der Erebus Bay, Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Turtle Island
 Turtle Islands
 Turtle Lake
 Turtle River
 Turtle-Trader
 Turtles
 Schildkröte (Begriffsklärung)